Enezi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulaziz Al-Enezi (* 1988), kuwaitischer Fußballspieler
 Fahad Al-Enezi (* 1988), kuwaitischer Fußballspieler
 Musaed Al_Enezi (* 1983), kuwaitischer Fußballspieler
 Sultan Al-Enezi (* 1992), kuwaitischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Enazy